Pima este un nume propriu (ori Akimel O'odham) asociat cu un grup etnic al nativilor americani din vestul Statelor Unite și nord-vestul Mexicului, localizat în zonele sudică a statului american , respectiv în zona nordică a statului mexican vecin, Sonora. Derivat de la numele populației omonime, Pima se mai poate referi la

Denominarea originală 

 Pima (grup etnic), un grup etnic al nativilor americani din vestul Statelor Unite și nordul Mexicului
 Pima (limbă) (sau limba numită O'odham), limbă a sus menționatului grup etnic, parte a familiei de limbi uto-aztece

Denumiri geografice 

 Pima (sat), sat din Burkina Faso, Africa
 Pima (comitat), , unul din cele 15 comitate ale statului Arizona, situat în partea sa central-sudică
 Pima, localitate din comitatul Graham, statul

Alte utilizări 

 Pima Air & Space Museum, in Arizona
 Pima Freeway, o parte a autostrăzii "buclă" din jurul orașului Phoenix, Arizona, cunoscută afecționat ca Loop 101
 Pima Community College, colegiu al comunității din Tucson, Arizona
 Pima (bumbac), varietate de bumbac cultivat în Arizona
 PIMA, un acronim pentru un program post-bachelor cunoscut ca Performance and Interactive Media Arts oferit la Brooklyn College, parte a City University of New York, un sistem de institute de învățământ superior din New York City, statul 

Nume proprii